Fekete Margit (?–?) úszó (UTE)
 Fekete Margit (1903–1969) romániai magyar festőművész
 Fekete Margit (?–1989) kanadai magyar írónő 
 Fekete Margit (1929–2019) Európa-bajnoki ezüstérmes (1950, 1956) kosárlabdázó

Hasonló nevűek
 Sólyom-Fekete Margit (?–?) fordító
 Margaret Feke­te Csóványos (más névváltozatok szerint Fekete Csóványos Margaret, Feke­te-Csóványos Margit, Csóványosné Fekete Margit, Csóványos Fekete Margit) (1914-2007) amerikai költőnő